«Луч света младший» () — драма американского режиссёра и сценариста Лори Коллье с Мэттом Диллоном и Наоми Уоттс в главных ролях. Мировая премьера фильма состоялась 20 апреля 2013 года на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке.

Сюжет 
Мелисса работает в магазине и живёт в мотеле с Ричи, её партнером, который страдает параличом нижних конечностей. Когда Мелисса обнаруживает, что она беременна, она и Ричи рады стать родителями. Но судьба имеет для них серьезный удар. Мелисса теряет работу и пара вынуждена покинуть мотель, где они живут, когда они сталкиваются с трудным выбором в жизни.

В ролях

Критика

Номинации и премии 
 2013 — Tribeca Film Festival
 Номинация за Best Narrative Feature для Лори Коллайер

Примечания

Ссылки